Le titre de « conseiller territorial » est une appellation désignant tout élu membre d’un organe délibérant infranational et local.

Actuellement 
En France, « conseiller territorial » peut être :
 le titre de l’élu membre d’un  de collectivité d’outre mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
 l’appellation usuelle de l’élu membre de l’assemblée de Corse (son titre légal étant « conseiller à l’assemblée de Corse »).

Projet avorté  
« Conseiller territorial » aurait pu être :
 le titre de l’élu à la fois membre d’un conseil général et d’un conseil régional à partir de 2014, dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales opérée par la loi du .

Références